Jackson Heights (New York), wijk in het New Yorkse stadsdeel Queens
Jackson Heights (band), Britse rockband uit de jaren 70